Сан Рафаел де лос Мендез има више значења:

 Сан Рафаел де лос Мендез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел де лос Мендез, Лос Мендез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику